Prăjești se poate referi la:

 Prăjești, Bacău
 Comuna Prăjești, Bacău
 Prăjești, Neamț
 Prăjești (Măgirești), Bacău

Vezi și 
 Prăjeni, sat în județul Botoșani